Роквол има више значења:
 Округ Роквол (Тексас)
 Роквол (Тексас)